Sergio Migliaccio é um goleiro uruguaio que joga no Liverpool.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club de Deportes Cobresal
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Club Deportivo Provincial Osorno